Landtagswahlkreis Magdeburg steht für folgende Landtagswahlkreise in Sachsen-Anhalt: 

 Landtagswahlkreis Magdeburg I
 Landtagswahlkreis Magdeburg II
 Landtagswahlkreis Magdeburg III
 Landtagswahlkreis Magdeburg IV
 Landtagswahlkreis Magdeburg V